Светско првенство у хокеју на леду 1996. је било 60. светско хокејашко првенство које се одржало од 21. априла до 5. маја 1996. у Аустрији - Група А,  Холандији – Група Б, Словенији - Група Ц и Литванији - Група Д. 
Светско првенство је по 1. пут освојила Чешка.

Светско првенство Група А – Беч, Аустрија

Локација 

У Групи А су се такмичиле дванаест најбоље рангираних репрезентација које су биле подељене у две групе са по шест екипа. По четири првопласиране екипе пласирале су се у четвртфинале. Шестопласиране екипе из обе групе одиграле су утакмицу за 11. место, а поражена екипа је испала у Групу Б .

Група 1

Група 2

Доигравање за 11. место

Аустрија је испала у Групу Б.

Плеј-оф рунда

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмцица за 3. место

Финале

Светско првенство Група Б – Ајндховен, Холандија
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од тринаестог до двадесетог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А. Последњепласирана екипа је испала у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц – Јесенице и Блед, Словенија
У Групи Ц су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од двадесетпрвог до двадесетосмог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу Б. Последњепласирана екипа је испала у Групу Д.

Светско првенство Група Д – Каунас и Електренај, Литванија

Квалификације за Групу Д

Група 1 – Сиднеј, Аустралија

Група 2 – Метула, Израел

1Грчки тим је првобитно победио у обе своје утакмице, али је касније установљено да су користили непријављене играче. Обе утакмице су проглашене резултатом 5:0 у корист противника.

Прва фаза 
У Групи Д су се такмичиле осам репрезентација које су биле подељене у две групе по четири екипа. По две првопласиране из обе групе пласирале су се у финалну групу од 29. до 32. места. Победник је остварио пласман у Групу Ц. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из обе групе пласирале су се у завршну групу од 33. до 36. места.

Група А – Каунас

Група Б - Електренај

1Израелски тим, који се квалификовао на турнир након кажњавања грчке репрезентације, изгубио је прве две утакмице техничким резултатом, јер је за играње користио два руска играча који нису имали одговарајућу дозволу.

Група од 29. до 32. места - Електренај

Репрезентација Литваније је остварила пласман у Групу Д.

Група од 33. до 36. места - Каунас

Референце 

Комплетни резултати

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у 1996.
Хокеј на леду у Аустрији
Хокеј на леду у Холандији
Хокеј на леду у Словенији
Хокеј на леду у Литванији